Порохово:

 Порохово — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Порохово — посёлок в Таловском районе Воронежской области.
 Порохово — деревня в Некоузском районе Ярославской области.